Appleby – miasto w USA, w stanie Teksas
 Appleby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Appleby-in-Westmorland – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Okręg wyborczy Appleby
 Appleby Magna – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 Appleby Parva – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 Kim Appleby – brytyjska wokalistka autorka tekstów i aktorka
 Scott Appleby – amerykański historyk
 Shiri Appleby – amerykańska aktorka